

Localidades

Dutton (Alabama)
Dutton (Montana)

Outros

Dutton (automóvel), Empresa de automóveis do Reino Unido. 

Desambiguação